Film
Célkeresztben (In the Line of Fire), 1993-ban bemutatott amerikai akcióthriller Wolfgang Petersen rendezésében
Célkeresztben (Emmett's Mark), 2002-ben bemutatott amerikai bűnügyi film Keith Snyder rendezésében

Televízió
Célkeresztben (In Plain Sight), 2008-ban indult amerikai televíziós drámasorozat
Célkeresztben (The Mother Lode), a Szökés című televíziós sorozat 2009-ben bemutatott epizódja
Célkeresztben, a Magyar Televízió 2013-ban indult honvédelmi magazinműsora

Irodalom
Célkeresztben (Locked On), Tom Clancy és Mark Greaney 2011-ben publikált regénye